Чемпионат Европы по дзюдо 1973 года проходил в Мадриде (Испания) 13 мая. Командный чемпионат состоялся в последний день чемпионата Европы, в нём участвовало шестнадцать национальных команд. Сборная СССР победила как в индивидуальном, так и в командном зачёте.

Медалисты

Медальный зачёт

Командный чемпионат

Литература

Ссылки 
 Judo — 1973 European Championships — Results Men (the-sports.org)

1973 год в дзюдо
Спорт в Испании в 1973 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Май 1973 года
События 13 мая
Международные соревнования по дзюдо в Испании
Чемпионаты Европы в 1973 году
Чемпионаты Европы в Испании